Placodothis är ett släkte av svampar. Placodothis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Placodothis